Magalie, ou Yodleuse des Aravis, est une chanteuse et yodleuse savoyarde, née en 1977 à Annecy.

Biographie
Elle commence à chanter au début des années 2000, dans des fêtes, soirées, galas de la région. Dès son enfance, elle s'intéressait au chant des cloches de vaches, la musique traditionnelle des montagnes, inspiré de la petite Heidi, du calme des vallées, elle décide d'être chanteuse traditionnelle.
En 2006, elle a participé à l'émission Incroyable talent sur M6.

Repérée par Pascal Sevran dans l'émission de La Chance aux chansons, elle montre son talent aux téléspectateurs. 
Puis plusieurs émissions TV : 
 Qui est Qui (France 2)
 C’est Julie (où elle fera chanter Henri Salvador en tyrolien !) (TF1)
 Portrait de Magalie (ZDF)
 L'Auberge du cheval blanc, opérette au Capitole de Toulouse retransmise sur France 2
 Top accordéon (TV8 Mont blanc)
 Téléthon à Châtel (France 2)
 Un incroyable talent (M6) elle finira en demi-finale parmi plus de 5000 candidats
 Morning live (M6)

Elle réalise une prestation au Capitole de Toulouse dans L’auberge du cheval blanc. 
 
En , Magalie prête sa voix pour une mascotte.

Discographie
 2003 : Magalie, Yogdleuse des Aravis
 2009 : Le Meilleur de Magalie, pour ses 10 ans de carrière.

Lien externe 
 Site officiel

Chanteuse française du XXIe siècle
Naissance en 1977
Yodeler